Шоппен:

 Шоппен — старинная немецкая мера жидкостей.
 Шоппен, Рене (1537—1606) — французский юрист.